Stockinger steht für:

 Stockinger, österreichische Fernsehserie

Stockinger ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Stockinger (* 1970), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Franz Stockinger (auch Francisco Stockinger; 1919–2009), österreichisch-brasilianischer Bildhauer

 Georg Jacob Stockinger (1798–1869), deutscher Jurist und Politiker
 Günther Stockinger (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Hannes Stockinger (* 1955), österreichischer Wissenschaftler
 Hans Gerhard Stockinger (1950–2013), deutscher Politiker (CSU)
 Johann Stockinger (1880–1962), österreichischer Metallarbeiter und Politiker (SPÖ), Burgenländischer Landtagsabgeordneter
 Josef Stockinger (* 1958), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Leopold Stockinger (1919–2007), österreichischer Histologe und Embryologe 
 Marie-Luise Stockinger (* 1992), österreichische Schauspielerin
 Martin Stockinger (* 1984), österreichischer Skilangläufer
 Matthias Stockinger (* 1983), deutscher Sänger und Schauspieler
 Michael Stockinger, eigentlicher Name von Michael Ostrowski (* 1973), österreichischer Schauspieler, Drehbuchautor und Moderator

 Petrus Stockinger (* 1982), österreichischer Propst
 Richard Stockinger (1934–2021), österreichischer Politiker (SPÖ), Wiener Landtagsabgeordneter
 Sigi Stockinger (* 1959), österreichischer Pokerspieler 
 Sophie Stockinger (* 1997), österreichische Schauspielerin
 Tobias Stockinger (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Walter Stockinger (1924–1999), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landtagsabgeordneter
 Wolfgang Stockinger (* 1981), österreichischer Fußballspieler